Live EP – EP dei Saybia del 2003
Live EP – EP dei Breaking Benjamin del 2004
Live EP – EP degli One Direction del 2020
Live EP – EP dal vivo di Arcade Fire e David Bowie del 2005